Хісела Дулко і Флавія Пеннетта були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Александра Дулгеру і Ярміла Ґайдошова.
Пен Шуай і Чжен Цзє виграли титул, у фіналі перемігши третю сіяну пару Ваня Кінґ і Ярослава Шведова з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw

Відкритий чемпіонат Італії, парний розряд
Жінки, парний розряд